Toponímia:
 Hayden (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama>
 Hayden (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Hayden (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Hayden (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Hayden Lake, població al comtat de Kootenai a l'estat d'Idaho
 Llac Hayden, llac al comtat de Kootenai (Idaho, Estats Units)
 Biografies:
 Dolores Hayden, professora nord-americana, historiadora urbana, arquitecta, autora, i poeta 
 Ferdinand Vandeveer Hayden (1829 - 1887), geòleg nord-americà destacat per les seves expedicions pioneres d'observació
 Nicky Hayden (Owensboro, Kentucky, 1981 – Cesena, Itàlia, 2017), pilot de motociclisme estatunidenc que va ser campió del món de MotoGP
 Sophia Hayden Bennett (Santiago, Xile, 1868 - Winthrop, Estats Units, 1953), arquitecta nord-americana d'ascendència xilena, reconeguda per ser la primera dona diplomada de l'Institut Tecnològic de Massachusetts
 Sterling Hayden (Upper Montclair, 1916 − Sausalito, 1986), actor i escriptor estatunidenc especialitzat en westerns i cinema negre 
 Miscel·lània: Musaranya de Hayden (Sorex haydeni), espècie de mamífer de la família de les musaranyes que es troba a les praderies canadenques i al Mig Oest